Spijker steht für:

 Spijker, heute Spyker (Autohersteller), niederländischer Automobilhersteller
 Sjoukje Lucie van’t Spijker, bürgerlicher Name der niederländischen Sängerin Maggie MacNeal
 Antonius M. J. M. Herman van de Spijker (* 1936), niederländischer Theologe
 Spycker (Nord) auf Niederländisch

Siehe auch:
 Spyker